Степно́й — посёлок в Третьяковском районе Алтайского края России. Входит в сельское поселение Садовый сельсовет.

География 
Расположен на левобережье реки Шапарихи, в 10 км к юго-западу от райцентра — села Староалейское, и 3,5 км от центра сельсовета — посёлка Садовый.

Население

Инфраструктура 
Сельский клуб, медпункт.

Примечания 

Населённые пункты Третьяковского района